Jan Nygren kan syfta på:

 Jan Nygren (skådespelare) (1934–2019), svensk skådespelare
 Jan Nygren (politiker) (född 1950), socialdemokratisk politiker